Мытков — название населённых пунктов на Украине:

 Мытков — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Мытков — село в Заставновском районе Черновицкой области.